OPF ist eine Abkürzung und steht für:
 OEB Package Format, das Dateiformat des Vorgängerstandards des E-Book-Formates EPUB
 One-Piece-Flow, ein Begriff aus dem Produktionsmanagement
 Opa-locka Executive Airport im US-Bundesstaat Florida nach dem IATA-Code
 Optimal Power Flow, optimierte Lastflussberechnung
 Orbiter Processing Facility, der Hangar, in dem die Space-Shuttle-Raumfähren der NASA zwischen den Flügen gewartet werden
 OpenProject Foundation, eine Entwickler-Community für quelloffene Projektplaner-Software, siehe OpenProject #OpenProject Foundation
 Ottopartikelfilter für Fahrzeuge mit Ottomotor

OPf. bzw. OPf ist die Abkürzung:
 Oberpfalz (bei Orten häufig als Anhängsel: i. d. OPf. respektive idOPf; inkorrekt, aber amtlich: i.d.OPf.)

Abkürzung